Влади́мир Бори́сович Ко́робов:
 Коробов, Владимир Борисович (род. 1957) — русский писатель, буддолог и педагог.
 Коробов, Владимир Борисович (1953—2011) — российский поэт, эссеист и переводчик, драматург, критик.